Miejscowości w USA:
 Wheeling – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Wheeling – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Wheeling – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ohio
Gminy w USA:
 Wheeling (ang. Wheeling Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Wheeling (ang. Wheeling Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Wheeling (ang. Wheeling Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Livingston
 Wheeling (ang. Wheeling Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Wheeling (ang. Wheeling Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey